Ebbinghausen ist der Name dreier Ortschaften in Nordrhein-Westfalen:

ein Ortsteil der Gemeinde Breckerfeld, Ennepe-Ruhr-Kreis 
ein Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, siehe Ebbinghausen (Lindlar) 
ein Stadtteil von Lichtenau, Kreis Paderborn, siehe Ebbinghausen (Lichtenau)
ein Stadtteil von Erwitte, Kreis Soest, siehe Ebbinghausen (Erwitte)
eine ehemalige Siedlung, heute Teil von Bantorf